Erik Juel kan henvise til flere personer af den danske adelsslægt Juel:

 Erik Juel (rigsråd) (død 1657) – til Hundsbæk og Alsted, rigsråd
 Erik Juel (officer) (1662-1742) – officer